A 2013-as argentin rali (hivatalosan: 33º Philips Rally Argentina) volt a 2013-as rali-világbajnokság ötödik versenye. Május 1. és 4. között került megrendezésre, 14 gyorsasági szakaszból állt, melyek össztávja 407.64 kilométert tett ki. A 32 indulóból 24 ért célba.

Szakaszok

Szuperspeciál (Power Stage)

Végeredmény

További információk 

A verseny hivatalos honlapja
Eredmények az ewrc-results.com honlapon

Autóversenyzés Argentínában
Argentin